Ани́сим Я́ковлевич Ступа́к (, Приморская область, Российская империя — ?) — учитель, украинский общественный деятель Зелёного Клина и всего Дальнего Востока. Первый председатель Временного Дальневосточного Украинского Краевого Комитета (ВДУКК) Украинской Дальневосточной республики (УДР).

Биография 
Первый председатель (до 30 июля 1917 года), позже — член Совета Никольск-Уссурийской Украинской Общины (1917—1919 годы) в городе Никольске (Уссурийске), председатель Дальневосточной украинского учительского союза. В июне 1917 года — один из инициаторов созыва и заместитель председателя Первого Украинского Дальневосточного съезда.

В июне 1917—январе 1918 года — председатель Временного Дальневосточного Украинского Краевого Комитета.

В июле 1917 года избран депутатом Никольск-Уссурийской городской думы. В 1919 году был приглашен как учитель украинской школы в Харбине (Маньчжурия). В 1920-х годах — председатель Союза украинских беглецов Дальнего Востока в Харбине, учитель 3-го украинского городского училища.

Источники 
 УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ДВИЖЕНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ (1917—1922)
 СТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1917—1922 гг.
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ УКРАИНЦЕВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1917—1920 гг. 
 НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УКРАИНИСТОВ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО ЦЕНТР УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ АНАТОЛИЯ КРИЛЯ «ГОРЛИЦА» Зелёный Клин (Украинский Дальний Восток). Владивосток. Издательство Дальневосточного федерального университета 2011 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК.Заключил В. Черномаз

Государственные деятели Украинской Дальневосточной Республики
Персоналии:Приморский край
Персоналии:Уссурийск